Besessen steht für:
 Besessen (Roman), Roman von A. S. Byatt aus dem Jahr 1990

 Besessen (1974), kanadisch-US-amerikanischer Horrorfilm (Deranged)
 Besessen (1977), US-amerikanischer Horrorfilm (Possessed)
 Besessen (1999), dänischer Action-Thriller
 Besessen (LaBute), US-amerikanisch-britischer Spielfilm aus dem Jahr 2002 von Neil LaBute
 Besessen (Badham), US-amerikanisch-britischer Spielfilm aus dem Jahr 2002 von John Badham
 Besessen (2004), südkoreanischer Horrorfilm von Byeong-ki Ahn
 Besessen von Dschinn, deutscher Dokumentarfilm

Siehe auch:
 Besessenheit
 Die Besessenen